Булат:
 Булат — разновидность упрочнённой стали.
 «Булат» — установка нанесения покрытий вакуумно-дуговым методом, давшая начало промышленному применению метода. Также обиходное название самого метода.
 «Булат» — версия бронеавтомобиля «Выстрел» с колёсной формулой 6×6.
 «Булат» — украинский танк.
 «Булат» — отряд специального назначения ГУВД по Московской области.
 
 Булат — мужское имя; среди наиболее известных носителей — поэт Булат Окуджава.

Персоналии 
 Булат, Анатолий Фёдорович (род. 1947) — советский учёный, академик НАН Украины.
 Булат, Андрей Андреевич (1872—1941) — литовско-русский юрист, адвокат, политический деятель, публицист.
 Булат, Анита (род. 1983) — венгерская гандболистка, левая защитница сборной Венгрии.
 Булат, Борис Адамович (1912—1984) — командир партизанской бригады «Вперёд», Герой Советского Союза.
 
 Булат, Владимир Андреевич (1922—2008) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Булат, Гурген Осипович (1900—1949) — советский партийный деятель.
 Булат, Иван Лазаревич (1896—1938) — советский государственный и партийный деятель.
 Булат, Марко (род. 2001) — хорватский футболист.
 Булат, Нина Ивановна (1924—2014) — Герой Социалистического Труда.

Имена и псевдонимы 
 Булат Окуджава (1924-1997) — советский и российский поэт, прозаик и сценарист, композитор.
 Булат Ишемгул (1900—1938) — башкирский советский писатель, поэт и переводчик.
 Булат-Тимур (1340—1368) — золотоордынский князь (эмир), правитель Волжской Булгарии.
 Булат, Шадт (1909—1943) — марийский советский поэт, переводчик, журналист, педагог, кавалер ордена Красной Звезды (посмертно).
 Булат Ширин (ок. 1490—1545) — казанский бек.
 Булат-султан (ок. 1808—1866) — казахский султан, акын.

Топоним 
 Булат — деревня в Туймазинском районе Башкортостана.
 Бай-Булат — исчезнувшее село в Раздольненском районе Республики Крым.
  — исчезнувшее село в Красноперекопском районе Республики Крым.
 Булат-Елга — деревня в Янаульском районе Башкортостана.
 Булат-Коджа — исчезнувшее село в Красноперекопском районе Республики Крым.

См. также 
 Аид (настоящее имя — Лукаш Булат-Миронович) — польский рэп-исполнитель.
 Булат-султан